Muraje o murages puede referirse a:

 el nombre común de la planta Stellaria media; o
 el nombre común de la planta Anagallis arvensis.